Hrvatska:
 Dubovec, naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gornja Stubica, Krapinsko-zagorska županija
 Dubovec Bisaški, naselje u sastavu grada Svetog Ivana Zeline

Slovačka:
 Dubovec (Rimavská Sobota, Slovačka), naselje u okrugu Rimavská Sobota